Râul Duda se poate referi la:

 
 

 Râul Duda Mare
 Râul Duda Mică

Vezi și 
 Duda (dezambiguizare)
 Dudești (dezambiguizare)

 Râul Dude
 Râul Dudița
 Râul Dudurugu

Toponime românești